Cross River steht für:

 Cross River (Bundesstaat), ein Bundesstaat von Nigeria 
 Cross-River-Nationalpark, ein Nationalpark in Nigeria
 Cross-River-Gorilla, eine Unterart der Westlichen Gorillas

Cross River ist der Name folgender Flüsse:
 Cross River (Fluss) in Nigeria 
 Cross River (Kootenay River), Zufluss zum Kootenay River in der Provinz British Columbia, Kanada
 Cross River (Croton River), Zufluss zum Croton River im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Cross River (Gunflint Lake), Zufluss zum Gunflint Lake im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten
 Cross River (Lake Superior), Zufluss zum Oberen See im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten
 Cross River (Little Fork River), Zufluss zum Little Fork River im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cross-River-Sprachen, Sprachgruppe in Nigeria und Kamerun